FTBFS, sigle pour  (« Erreur de construction à partir des [fichiers] sources ») est un sigle appartenant au jargon des informaticiens.

Il n'est employé que dans le domaine de la programmation informatique. Il décrit la situation où les sources d'un programme ne peuvent être compilées sur un système.

Histoire 
Les développeurs Open Source l'emploient fréquemment. On le trouve habituellement dans des rapports de bogue de Debian.

Notes et références 

Programmation informatique